Países@ é um website brasileiro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) classificado como pertencente à Web 2.0, grupo de websites que atuam dinamicamente com o usuário.

Consiste numa interface preta aberta em pop-up com um mapa-múndi sem muitos detalhes, contendo apenas o contorno de países e continentes. Estes mapas são navegáveis podendo aumentar e diminuir e rolar de um lado para o outro através de botões de acesso ou teclado e todos os países são clicáveis, o que forma a principal atração da página. Todos os mapas disponibilizam informações geográficas de seus países. Para consultar países também é possível utilizar uma lista com nomes das nações ao topo junto das ferramentas.

Dados disponíveis de cada país

Síntese
 Localização
 Capital
 Extensão territorial
 Idioma
 População total
 PIB
 Moeda
 Histórico - resumos de dados, fatos e história de um país.
 Bandeira
 Mapas e fotos - mapa detalhado do país; fotos de paisagens e locais do país; mapa no Google Maps.

População
 População
 População residente em área urbana
 Densidade demográfica
 Taxa média anual do crescimento da população
 Taxa bruta de natalidade
 Taxa bruta de mortalidade

Indicadores Sociais
 Índice de desenvolvimento humano
 Esperança de vida ao nascer
 Taxa de mortalidade infantil
 População subnutrida
 Calorias consumidas
 Crianças abaixo do peso com menos de 5 anos de idade
 Domicílios com acesso a água potável
 Domicílios com acesso a rede sanitária
 Taxa alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade
 Taxa bruta de matrículas para todos os níveis de ensino
 Taxa de incidência do HIV em adultos de 15 a 49 anos de idade

Economia
 Total do PIB
 PIB per capita
 População de 15 anos ou mais de idade economicamente ativa
 Mulheres de 15 anos ou mais economicamente ativas
 Gastos públicos com educação
 Investimentos em pesquisa e desenvolvimento
 Gastos públicos com saúde
 Entrada de turistas
 Total da importação
 Total da exportação

Redes
 Linhas telefônicas
 Assinantes de telefone celular
 Número de computadores pessoais
 Usuários com acesso à Internet

Meio Ambiente
 Áreas protegidas no total do território nacional
 Áreas cultivadas
 Áreas de pastagens permanentes
 Emissão de dióxido de carbono
 Produção de gás natural
 Produção de petróleo

Objetivos do Milênio

Erradicar a extrema pobreza e a fome
 Crianças abaixo do peso com menos de 5 anos de idade
 Calorias consumidas
 Mortes causadas por desnutrição

Universalizar a educação primária
 Taxa líquida de matrícula no ensino primário
 Proporção de alunos que iniciam a 1ª série e chegam à 5ª série
 Taxa de alfabetização de 15 a 24 anos

Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres
 Proporção de mulheres assalariadas no setor não agrícola
 Porcentagem de mulheres no parlamento nacional

Reduzir a mortalidade na infância
 Taxa de mortalidade infantil
 Taxa de mortalidade infantil (até de 5 anos de idade)
 Proporção das crianças até 1 ano vacinadas contra sarampo

Melhorar a saúde materna
 Taxa de mortalidade materna

Combater o HIV/aids, a malária e outras doenças
 Taxa de mortalidade por tuberculose
 Proporção de casos de tuberculose curados

Garantir sustentabilidade ambiental
 Proporção de áreas terrestres coberta por florestas
 Áreas protegidas no total do território nacional
 Emissão de dióxido de carbono
 Proporção da população que utiliza combustíveis sólidos
 Domicílios com acesso a água potável
 Domicílios com acesso a rede sanitária

Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento
 Linhas telefônicas
 Número de computadores pessoais

Todos os dados, com exceção de "Síntese", apresentam ligação para tabelas com dados de todos os países do mundo.

Ver também
 IBGE
 Geografia
 Estatística

Ligações externas

 Países@
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Paises